Ірванець Олександр Васильович
 Ірванець (річка)

Українські прізвища